

Корно-Джовіне — муніципалітет в Італії
 Корно-ді-Розаццо — муніципалітет в Італії

Корно () — муніципалітет у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура
 Корно () — муніципалітет у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона

Корно — громада в кантоні Невшатель

Див. також 
 Корно-Ґранде — гора, найвища вершина Апеннінських гір, в регіоні Абруццо, Італія.